Эль-Фарвания — кувейтский топоним. Может означать:

 Фарвания — губернаторство в Кувейте.
 Эль-Фарвания (город) — город.
  — домашняя арена клуба .